Los símbolos de Ozumba son los emblemas representativos de este municipio, ubicado en el estado mexicano de México.

Escudo 

El nombre del municipio de Ozumba se deriva del náhuatl: ōz(tō)tompan compuesto por los vocablos ōztō- que significa 'cueva', -ton diminutivo y -pan que significa 'en, sobre', lo que en conjunto quiere decir "Lugar de cuevas o cuevillas". Otra explicación del nombre es que derivaría de ātzompan, que se compone de ā- 'agua'; tzon- 'cabello'; -pan 'en, sobre', y significaría “sobre los cabellos del agua”.

Bandera 

El municipio de Ozumba, es la segunda alcaldía del estado de México donde aparece una bandera municipal. La cual contempla las mismas dimensiones de la bandera nacional; al centro se ubica el escudo municipal o glifo topónimo del municipio.

Véase también 
 Municipio de Ozumba

Referencias 

Símbolos de los municipios de México (estado)
Ozumba